Мурманская митрополия — митрополия Русской православной церкви, образованная в границах Мурманской области.

История 
Образована решением Священного Синода Русской православной церкви 2 октября 2013 года.

Главой митрополии назначен правящий архиерей Мурманской и Мончегорской епархии.

Митрополиты 
 Симон (Гетя) (2 октября 2013 — 26 февраля 2019)
 Митрофан (Баданин) (с 26 февраля 2019)

Состав митрополии 
Мурманская митрополия включает в себя 2 епархии:
 Мурманская епархия
 Североморская епархия

Примечания 

Появились в 2013 году в России